Mermet – villaggio della Polonia
 Auguste Mermet – compositore francese
 Julien Augustin Joseph Mermet – generale francese
 Sferisterio Alessandro Mermet – sferisterio di Alba, in Italia